Mídia
 Artistas
 Savage Garden, banda
 Roberto Zanetti, conhecido como  Savage, músico italiano
 Álbuns
 Savage Garden (álbum)
 Savage Amusement
 Video games
 Savage: The Battle for Newerth

 Locais
 Savage (Maryland)
 Savage (Minnesota)

 Outros
 S3 Savage, família de processadores gráficos
 Suzuki Savage LS 650
 Savage Arms, fabricante de armas de fogo Norte americana

Ver também

Desambiguação